United Democratic Alliance (Liberia) - politiek samenwerkingsverband in Liberia
 United Democratic Alliance (Zambia) - politiek samenwerkingsverband in Zambia